Kretzmer ist der Familienname folgender Personen:

 Herbert Kretzmer (1925–2020), südafrikanischer Liedtexter und Songwriter
 Yoni Kretzmer (* 1982), israelischer Jazzmusiker